La saison 1962-1963 voit la victoire des FAR de Rabat, qui remporte leur troisième titre consécutif.

Le meilleur buteur du championnat est Kébir Mezzour, joueur du FUS de Rabat, qui inscrit 17 buts.

Classement

Rencontres

Bilan de la saison

Notes et références

Voir aussi

Lien externe 
  Morocco 1962/63

Championnat du Maroc de football
Maroc
Maroc